Leidenschaften bezeichnet:

 Leidenschaften (Film), einen Spielfilm von Liliana Cavani (1985)
 Leidenschaften (Bruno Frank), eine Novelle von Bruno Frank (1914)

Siehe auch:

 Leidenschaft
 Leidenschaft (Begriffsklärung)